Saturnus steht für:

 Saturn (Mythologie), römischer Gott der Aussaat
 Blei in der Alchemie
 Saturnus (Gattung), eine Gattung der Schmetterlinge aus der Familie der Dickkopffalter
 Saturnus (Band), dänische Doom-Metal-Gruppe
 einen slowenischen Automobilleuchten-Hersteller, heute zu Hella gehörend

Siehe auch:
 Saturn
 Saturninus